Piolo ima više značenja:
 Piolo, Reggio Emilia
 Piolo, Salerno